Statesman:

 The Statesman — индийская ежедневная широкоформатная газета на английском языке.
 Statesman (автомобильная марка) — австралийская марка легковых автомобилей.